Франсіско Ґіль де Табоада — іспанський морський офіцер і колоніальний чиновник, віцекороль Перу й Нової Гранади
 Табоада — місто й муніципалітет в Іспанії, в автономній спільноті Галісія (провінція Луго)